La Lega Pro 2015-2016 è stata la 2ª edizione del campionato italiano di calcio di Lega Pro, regolato in una divisione unica che dal 2014 ha preso il posto delle soppresse Prima e Seconda Divisione. Costituisce il terzo livello della piramide calcistica nazionale.
La stagione regolare è iniziata con un anticipo il 5 settembre 2015 e si è conclusa l'8 maggio 2016.

Stagione

Antefatti 
A questa edizione partecipano solo 54 squadre, ovvero 6 in meno rispetto alla stagione precedente: infatti, a fronte dell'esclusione dal campionato di 8 società per rinuncia, inadempienze amministrative e/o dissesto finanziario (segnatamente il  retrocesso dalla Serie B, il  neopromosso dalla Serie D, nonché  (definitivamente sciolto), , ,  e  iscritte tutte in Serie D e il  che invece riparte dall'Eccellenza) e del ripescaggio del  in Serie B, vengono individuate solo tre squadre aventi diritto al ripescaggio:  ed  (retrocesse in Serie D al termine dell'annata 2014-2015) ed il  (secondo classificato dei play-off di Serie D, individuato al posto del Castiglione e del , vincitore dei play-off, ma che aveva rinunciato ad accedere alla terza serie). La  e il  furono riammesse al posto della  e del , invischiate nel calcioscommesse e retrocesse d'ufficio in Serie D 2015-2016. La struttura del campionato viene quindi modificata, con la riduzione dei tre gironi da 20 a 18 squadre ciascuno. La modifica è da intendersi definitiva, in quanto si è deciso contestualmente di mantenere invariato il meccanismo di promozioni, retrocessioni, play-off e play-out. In questa stagione viene inoltre adottato un cambiamento regolamentare di rilievo: viene introdotta la possibilità di portare fino a 12 calciatori in panchina, anziché 7 come in precedenza. Il campionato ha osservato periodi di sosta dal 27 dicembre 2015 al 3 gennaio 2016 (durante il periodo natalizio) e il 27 marzo 2016 nel periodo pasquale. In questa stagione è stato disputato un solo turno infrasettimanale, il 24 marzo 2016. Anche per questa stagione l'inno della Lega rimane La nostra canzone.

Regolamento 
Promozioni
Le squadre classificate al primo posto dei tre rispettivi gironi saranno promosse in Serie B. Ad esse si aggiungerà la vincente dei play-off che verranno disputati dalle seconde e terze classificate dei tre gironi e dalle due migliori quarte. I play-off si articoleranno in un turno preliminare a gara unica e in semifinali e finali in gara doppia, sempre accordando il vantaggio del fattore campo (con il diritto di giocare la gara secca o quella di ritorno in casa) alle squadre meglio piazzate in classifica. Non si applica invece né la regola dei goal in trasferta, né quella del vantaggio derivante dalla migliore posizione in classifica (completa o avulsa) e/o della differenza reti in stagione regolare: a parità del computo dei goal complessivi, al termine dei tempi regolamentari sono previsti due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno ed eventualmente, se la parità persiste, i calci di rigore.

Retrocessioni
Sono previste 9 retrocessioni in Serie D, tre per ogni girone. Per ognuno dei tre gironi l'ultima squadra classificata retrocederà direttamente, mentre le altre quattro squadre, classificatesi fra il 14º e il 17º posto (indipendentemente dal numero di punti di distacco in classifica), disputeranno i play-out in gara doppia, sempre accordando il vantaggio del fattore campo (con il diritto di giocare la gara di ritorno in casa) alle squadre meglio piazzate in classifica. Non si applica la regola dei goal in trasferta, si applica invece la regola del vantaggio derivante dalla migliore posizione in classifica (completa o avulsa) al termine della stagione regolare; quindi a parità del computo dei goal complessivi, al termine del doppio confronto, viene considerata vincente la squadra con la migliore posizione in classifica. Le due squadre perdenti, in ognuno dei tre gironi, retrocedono nel campionato di Serie D.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie B 2016-2017
 Ammesse ai play-off intergirone e/o ai play-out
      Retrocesse in Serie D 2016-2017

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:

Punti negli scontri diretti
Differenza reti negli scontri diretti
Differenza reti generale
Reti realizzate in generale
Sorteggio

Note:
La Pro Patria ha scontato 3 punti di penalizzazione per l'inchiesta Dirty Soccer.
Il Pavia ha scontato 2 punti di penalizzazione.
L'AlbinoLeffe viene poi ripescato in Lega Pro 2016-2017 a completamento di organici.

Risultati

Tabellone 
Leggendo per riga si avranno i risultati casalinghi della squadra indicata in prima colonna, mentre leggendo per colonna si avranno i risultati in trasferta della squadra in prima riga.

Calendario

Spareggi

Play-out

Statistiche

Squadre

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Cittadella (23)
 Minor numero di vittorie: Pro Patria (1)
 Maggior numero di pareggi: Pro Piacenza (15)
 Minor numero di pareggi: Lumezzane (6)
 Maggior numero di sconfitte: Pro Patria (26)
 Minor numero di sconfitte: Cittadella (4)
 Miglior attacco: Cittadella (57 gol fatti)
 Peggior attacco: Pro Patria (14 gol fatti)
 Miglior difesa: Reggiana (25 gol subiti)
 Peggior difesa: Pro Patria (61 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Cittadella e Pordenone (+22)
 Peggior differenza reti: Pro Patria (-46)

Individuali

Classifica marcatori

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosse in Serie B 2016-2017
 Ammesse ai play-off intergirone o ai play-out
      Retrocesse in Serie D 2016-2017

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:

Punti negli scontri diretti
Differenza reti negli scontri diretti
Differenza reti generale
Reti realizzate in generale
Sorteggio

Note:
Il Savona ha scontato 14 punti di penalizzazione, di cui 6 per l'inchiesta Dirty Soccer e 8 per inadempienze finanziarie.
L'Aquila ha scontato 7 punti di penalizzazione per l'inchiesta Dirty Soccer.
Il Santarcangelo ha scontato 6 punti di penalizzazione per l'inchiesta Dirty Soccer.
Il Teramo ha scontato 3 punti di penalizzazione per l'inchiesta Dirty Soccer
Il Rimini ha scontao 2 punti di penalizzazione
Il Pisa ha scontato 1 punto di penalizzazione per inadempienze finanziarie.
La Lupa Roma viene poi ripescata in Lega Pro 2016-2017 a completamento di organici.

Risultati

Tabellone 
Leggendo per riga si avranno i risultati casalinghi della squadra indicata in prima colonna, mentre leggendo per colonna si avranno i risultati in trasferta della squadra in prima riga.

Calendario

Spareggi

Play-out

Statistiche

Squadre

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: SPAL (21)
 Minor numero di vittorie: Lupa Roma (6)
 Maggior numero di pareggi: Arezzo (18)
 Minor numero di pareggi: SPAL (8)
 Maggior numero di sconfitte: Lupa Roma (19)
 Minor numero di sconfitte: Pisa e SPAL (5)
 Miglior attacco: SPAL (59 gol fatti)
 Peggior attacco: Lupa Roma, Savona e Tuttocuoio (27 gol fatti)
 Miglior difesa: SPAL (25 gol subiti)
 Peggior difesa: Lupa Roma (55 gol subiti)
 Miglior differenza reti: SPAL (+34)
 Peggior differenza reti: Lupa Roma (-28)

Individuali

Classifica marcatori

Girone C

Squadre partecipanti

Allenatori

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie B 2016-2017
 Ammesse ai play-off intergirone o ai play-out
      Retrocesse in Serie D 2016-2017

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:

Punti negli scontri diretti
Differenza reti negli scontri diretti
Differenza reti generale
Reti realizzate in generale
Sorteggio

Note:
Il Catania ha scontato 10 punti di penalizzazione di cui 9 per l'inchesta Dirty Soccer e 1 per irregolarità amministrativa.
L'Akragas ha scontato 5 punti di penalizzazione di cui 3 per l'inchiesta Dirty Soccer e 2 per irregolarità amministrative.
L'Ischia Isolaverde ha scontato 4 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative.
Il Martina Franca ha scontato 2 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative.
Il Matera ha scontato 2 punti di penalizzazione per illeciti sportivi
Il Benevento, la Lupa Castelli Romani e la Paganese hanno scontato 1 punto di penalizzazione.
Il Melfi e la Lupa Castelli Romani vengono poi ripescate in Lega Pro 2016-2017.

Risultati

Tabellone 
Leggendo per riga si avranno i risultati casalinghi della squadra indicata in prima colonna, mentre leggendo per colonna si avranno i risultati in trasferta della squadra in prima riga.

Calendario

Spareggi

Play-out

Statistiche

Squadre

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Benevento (20)
 Minor numero di vittorie: Lupa Castelli Romani (2)
 Maggior numero di pareggi: Juve Stabia (15)
 Minor numero di pareggi: Lupa Castelli Romani (7)
 Maggior numero di sconfitte: Lupa Castelli Romani (24)
 Minor numero di sconfitte: Benevento (3)
 Miglior attacco: Foggia (61 gol fatti)
 Peggior attacco: Lupa Castelli Romani (21 gol fatti)
 Miglior difesa: Benevento e Fidelis Andria (21 gol subiti)
 Peggior difesa: Lupa Castelli Romani (62 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Benevento (+30)
 Peggior differenza reti: Lupa Castelli Romani (-41)

Individuali

Classifica marcatori 
Fonte

Play-off

Regolamento 
Si qualificano ai play-off le seconde, le terze e le due migliori quarte classificate nei tre gironi. Le otto squadre vengono ordinate in base al proprio piazzamento nel girone (1-3 per le seconde, 4-6 per le terze, 7-8 per le quarte) e ulteriormente ordinate in base ai punti conseguiti durante la stagione regolare.

Gli accoppiamenti sono stati effettuati come segue:
 1 (migliore seconda classificata) - 8 (peggiore quarta classificata)
 2 (seconda delle seconde classificate) - 7 (migliore quarta classificata)
 3 (peggiore seconda classificata) - 6 (peggiore terza classificata)
 4 (migliore terza classificata) - 5 (seconda delle terze classificate)

I play-off si articolano in un turno preliminare a gara unica, da svolgersi in casa della squadra meglio piazzata durante la regular season, e in semifinali e finale in gara doppia, accordando il vantaggio del fattore campo (cioè con possibilità di disputare il ritorno in casa) alla squadra meglio piazzata. In tutti i turni, a parità del computo dei gol complessivi, sono previsti tempi supplementari e calci di rigore.

Inoltre, per la prima volta nella storia della terza serie italiana, le maglie da gioco riporteranno il cognome dei calciatori impresso sul dorso al di sopra dei numeri (che verranno pertanto pre-assegnati in ordine progressivo, anziché determinati anonimamente alla formazione titolare e alle riserve).

Graduatorie
Seconde classificate

Terze classificate

Quarte classificate

Risultati

Turno preliminare

Semifinali

Finali

Note

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2015
Calcio nel 2016
2015-2016